Saint-Philibert (metrostation) van de metro van Rijssel

 Saint-Philibert (Côte-d'Or)
 Saint-Philibert (Morbihan)